

Села

Княжичі — Київська область, Броварський район
 Княжичі — Київська область, Києво-Святошинський район
 Княжичі — Сумська область, Ямпільський район

Княжичі — Брянська область, Жирятинський район

Княжичі — село в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Залізничний пункт 
 Княжичі — залізнична платформа Південно-Західної залізниці